Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Josh Goffi e Travis Parrott che hanno battuto in finale Paul Goldstein e Robert Kendrick 6-4, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Scott Humphries (semifinali)
 Jordan Kerr /  Eric Taino (quarti di finale)

 Paul Goldstein /  Robert Kendrick (finale)
 Federico Browne /  Rogier Wassen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 2003